The Octagon (br: Octagon, Escola de Assassinos) é um filme de arte marciais estrelado por Chuck Norris, Lee Van Cleef e Karen Carlson, dirigido por Eric Karson e roteiro escrito por Paul Aaron e Leigh Chapman, lançado no ano de 1980.

Sinopse
Scott James (Chuck Norris) é um campeão de artes marciais aposentado que procura não mais se envolver em combates. Justine Wentworth (Karen Carlson), uma rica herdeira em busca de vingança, o encontra e o convence a se infiltrar numa perigosa organização terrorista chamada The Octagon que treina seus combatentes na antiga e misteriosa arte do Ninjutsu. Scott descobre que The Octagon é liderado pelo seu meio-irmão Seikura (Tadashi Yamashita) que usa suas habilidades marciais para cometer assassinatos, treinando os seus homens no estilo letal dos ninjas. Scott agora se vê obrigado a enfrentar o seu meio-irmão num confronto final, na desesperada tentativa de impedi-lo que continue no seu caminho de sangue.

Elenco Principal 

Filmes dos Estados Unidos de 1980
Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes de artes marciais
Filmes em língua inglesa
Filmes sobre ninjas
Filmes sobre vingança